Lake Butler (comtat d'Orange), concentració de població designada pel cens localitzat al centre de l'estat estatunidenc de Florida
 Lake Butler (comtat de Union), ciutat localitzada al nord de l'estat estatunidenc de Florida